

Nom commun 
 La fidélité est un attachement à ses devoirs et ses affections, une régularité à remplir ses engagements, par rapport à des tiers ou à soi-même.

 La fidélité conjugale est une composante de l'union de deux personnes liées par le mariage. Son contraire est l'infidélité conjugale ou adultère.

 En économie, la fidélité du consommateur désigne la régularité avec laquelle un client se présente dans un même commerce pour acheter les mêmes produits ou des produits de même marque. 

 En éthologie, on parle de philopatrie pour désigner la fidélité d'animaux à un site.

 En politique,
 la fidélité désigne l'obéissance d'un sujet ou d'un citoyen à son gouvernant ou à son chef politique ;
 la Médaille de la Fidélité française est une médaille française d'honneur créée le  ;
 la Décoration de la Fidélité fut créée par ordonnance royale du roi Louis XVIII, le , en remplacement de la Décoration du lys précédemment attribuée au profit de la garde nationale de Paris mais portant autant de la France ;
.

 En sciences et techniques, la fidélité est l'un des critères de Qualité métrologique des appareils de mesure.

 En psychométrie, la fidélité est une des qualités psychométriques que doit posséder un test en psychologie pour être considéré comme valide.

Entreprises  
 Fidélité Productions est une société de production cinématographique française ;
 Éditions Fidélité est une maison d'édition belge.

Culture 

 Fidélité (Vernost), film soviétique de Piotr Todorovski sorti en 1965 ;
 La Fidélité, film français d’Andrzej Żuławski sorti en 2000 ;
 Haute Fidélité (Fidelity), roman de l'auteur britannique Nick Hornby, paru en 1995 ;
 La Fidélité (Customer Loyalty), douzième épisode de la saison 9 de The Office diffusé en 2013 ;
 Fidélité (Vernoct), film russe de Niguina Saïfoullaeva sorti en 2019.

Voir aussi 
  (en anglais)

Vertu